Падевский — фамилия; имеет женскую форму Падевская.
 Падевский, Никола (род. 1933) — болгарский шахматист, гроссмейстер, шахматный теоретик и журналист.
 Падевский, Станислав (1932—2017) — католический прелат, первый епископ харьковский-запорожский.